Лиза «Лефт Ай» Лопес (; 27 мая 1971, Филадельфия, США — 25 апреля 2002, Ла-Сейба, Гондурас) — американская певица, автор песен, танцовщица, рэпер, актриса. Являлась одной из участниц группы TLC.

TLC 
Группа TLC появилась в 1991 году. Названия группы происходило от первых букв прозвищ солисток: T-Boz (Тионн Уоткинс), Left Eye (Лиза Лопес) и Chilli (Розонда Томас). Их первый альбом Ooooooohhh... On the TLC Tip (1992) разошёлся по всему миру количеством 6 миллионов копий. В 1994 году вышел второй альбом CrazySexyCool, который был продан в количестве более 15 миллионов копий; в 1999 году вышел третий альбом FanMail, который подался в количестве более 10 миллионов экземпляров.

Лопес, находясь в группе, написала для неё многие песни, такие как например: Ain’t 2 Proud 2 Beg, What About Your Friends, Hat 2 da Back, No Scrubs, Waterfalls, и Girl Talk.

С 1994 по 1999 годах в группе происходили частые конфликты, которые привели к напряженным отношениям между её участницами. Это началось после того, как Лиза подожгла дом своего приятеля. Её стали обвинять в том, что из-за этого поступка группа сильно пострадала в материальном плане, так как суд оштрафовал Лизу на большую сумму, и группе пришлось платить этот штраф. Но после смены менеджера этот случай забылся, мир в группе восстановился.

Сольная карьера 
Лопес считала себя самой яркой участницей в коллективе. И поэтому в начале 2000-х годов она начала сольную карьеру. Она сотрудничала с другими артистами, участвовала в телевизионных съемках и выпустила в 2001 году свой первый сольный альбом под названием Supernova. В 2002 году планировался выпуск второго альбома N.I.N.A., но его релиз был отменен сразу после смерти певицы в апреле 2002 года.

Личная жизнь 
Лиза «Лефт Ай» Лопес страдала от алкогольной зависимости и пыталась вылечиться. По её словам, она пристрастилась к алкоголю из-за проблем в прошлом.

В 1994 году, заподозрив своего бойфренда, футболиста Андре Райсона, в измене, находясь в сильном алкогольном опьянении Лиза сожгла его дом. В суде ей, благодаря адвокатам, удалось избежать сурового наказания, но все же Лиза получила 5 лет лишения свободы условно, ей пришлось выплатить огромный штраф (который платила группа) и пройти программу реабилитации.

Смерть 
В апреле она отправилась в отпуск в Гондурас для лечения от алкоголизма. 25 апреля 2002 года, находясь за рулем Mitsubishi Montero Sport, Лопес неосмотрительно выехала на встречную полосу для обгона грузовика и, во избежание столкновения со встречной машиной, была вынуждена резко свернуть с дороги на обочину, где снесла несколько деревьев и несколько раз перевернулась. Из семи человек, которые находились в автомобиле, погибла только Лопес. Как потом стало известно, она получила тяжелые травмы шеи и головы, которые и привели к смерти певицы.

Сразу после смерти певицы её мать подала иск на Mitsubishi Motors, заявив, что якобы в машине были допущены технологические ошибки, но все было безуспешно.

Дискография 
 2001: Supernova
 2002: N.I.N.A. (отмененый)

Примечание 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Исполнители Death Row Records
Музыканты TLC